Велеслалом за жене у 45-ој сезони Светског купа у алпском скијању требало је, према календару такимичења, да се одржи са 8 трка у току сезоне од 23. октобра 2010. у Зелдену (Аустрија) до 20. марта 2011. у Ленцерхајдеу (Швајцарска). Због неповољних временских услова три трке су биле отказане, од којих две нису ни одржане, тако да је Светску куп у велеслалому за жене 2010/11. имао само 6 такмичења.

Победила је Викторија Ребензбург из Немачке, испред Тесе Ворли из Француске и Тање Поутијанен из Финске.

Календар такмичења у велеслалому

Бодовање 
Првих тридесет скијашица на сваком такмичењу добијају одређени број бодова од 100 до 1. На крају сезоне победнца Светског купа је она скијашица која је сакупила највише бодова.

Победнице

Резултати 
У следећој табели дат је преглед пласмана и освојених бодова такмичарки на свих 6 трка, поређаних према генералном пласману у велеслалому у сезони 2010/11.

Легенда:НК 1в = није се квалификовала у првој вожњи; НЗ 1в = није завршила прву вожњу; НЗ 2в = није завршила другу вожњу; ДКВ = дисквалификована

Светски куп у алпском скијању